Adrahil is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Adrahil I, een prins van Dor-en-Ernil.
Adrahil II, de 21ste prins van Dol Amroth.